La Prva savezna liga SFRJ 1966-1967, conosciuta semplicemente come Prva liga 1966-1967, fu la 38ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 21ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo primo titolo. Decisivo fu il pareggio per 0-0 nella penultima giornata a Zagabria contro la Dinamo che permise ai bosniaci di mantenere due punti di vantaggio.

Fu la prima volta che una squadra jugoslava vinse una coppa europea: nella finale della Coppa delle Fiere: la  sconfisse il  per 2-0 e 0-0 nel doppio confronto.

Nella stagione precedente il Čelik ha combattuto contro lo  per la promozione in Prva liga. Milan Relić, nel frattempo passato dal Čelik al , ha confessato una combine fra le sue due squadre per garantire la promozione alla squadra di Zenica. Il fatto è stato scoperto a stagione 1966-67 già iniziata, quindi al Čelik sono stati inflitti 4 punti di penalizzazione invece della mancata promozione.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1967-1968
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1967-1968
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1967-1968
      Retrocesse in Druga Liga 1967-1968

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1967-1968 : ,  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1967-1968 : .Qualificata alla Coppa Piano Karl Rappan 1968 : nessuna.

Classifica marcatori 

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: sportsport.ba

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1966-1967
Kup Maršala Tita 1966-1967

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1966-1968 su historical-lineups
  Stagione 1966-1967 su eu-football.info
  Stagione 1966-1967 su HRnogomet
  Stagione 1966-1967 su sportsport.ba
  Le stagioni 1962-1968 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1967
Campionato jugoslavo di calcio